Stare Mesto signifie « vieille ville » en tchèque (Staré Město) et en slovaque (Staré Mesto) et désigne :

Toponymes

Staré Mesto, le centre historique de Bratislava ;
 Staré Mesto, le centre historique de Košice ;
 Staré Mesto, le centre historique de Nitra ;
 Staré Mesto, le centre historique de Poprad.

Staré Město, le centre historique de Prague ;
 Staré Město, une commune du district de Bruntál, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Staré Město, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Staré Město, une ville du district de Šumperk, dans la région de Zlín ;
 Staré Město, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Staré Město, une ville du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Staré Město pod Landštejnem, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Staré Město pod Sněžníkem, une ville du district de Šumperk, dans la région d'Olomouc.

Divers 
 Stare Mesto est le titre d'une piste de l'album Requiem pour des baroqueux du groupe français Rien ;
 SK Staré Město, l'ancien nom du club de football d'Uherské Hradiště, le FC Slovácko.

Homonymie de localités en  Tchéquie